Pear (Užice), een plaats in Servië
PearPC, emulatiesoftware

Zie ook 
Peer (doorverwijspagina)